Чеченская Республика:

 Чеченская Республика — официальное название субъекта РФ. 
 Чеченская Республика — официальное название непризнанного государственного образования Чеченская Республика Ичкерия (до 1993).